O Theszong (hangul: 오태송, nemzetközi átírásban: Oh Thae Song; 1969. december 1.) észak-koreai nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása
Pályafutása során hazája legfelső szintű labdarúgó-bajnokságának játékvezetője lett.

Az Észak-koreai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága 2003-ban terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bíróinak keretébe. Több nemzetek közötti válogatott- és klubmérkőzést vezetett.

Észak-koreai labdarúgó-játékvezetők
1969-ben született személyek
Élő személyek